

События 
 515—491 — Царь Спарты из рода Эврипонтидов Демарат (ум. после 480).
 Исследование Пифагором орбиты планеты Афродиты (Венеры). Установление тождества Вечерней и Утренней звезды. (по А. И. Немировскому)

Китай 
 27-й год по эре правления луского князя Чжао-гуна.
 В Цзинь созван съезд послов Цзинь, Сун, Вэй, Цао, Чжу и Тэн, где обсуждалась ситуация в Лу, а также говорилось о необходимости охранять порядок в Чжоу. Цзи Пин-цзы щедро одарил шесть цзиньских сановников (особенно Фань Сянь-цзы). Фань Сянь-цзы убедил собравшихся в невиновности Цзи Пин-цзы. Послы Вэй и Сун вступились за луского князя, но безуспешно.
 Весной луский гун поехал в Ци, по возвращении он поселился в Юнь.
 Фэй У-цзи вызвал вражду Цзы-чана к клану Юань, который был уничтожен, что вызвало недовольство народа.
 Первый советник чуского вана Цзы-чан казнил Фэй У-цзи, чтобы порадовать народ. Летом в Чу был казнён сановник Цэ-вань.
 Весной ван царства У послал войска царевичей Гай-юя и Чжу-юна против чуских городов Лю и Цянь, Цзи-чжа отправил послом в Цзинь, а чуская армия отрезала усцам пути отхода.
 В 4 луне, в день бин-цзы уский царевич Гуан послал Чжуань Чжу убить вана Ляо во время пира (спрятав кинжал в жареной рыбе). Чжуань Чжу заколол вана, но был убит его спутниками, а сторонники Гуана перебили бойцов вана. Гуан сам стал у власти, назначив сына Чжуань-чжу цином.
 Убит правитель У Ляо-ван, ему наследовал Хэ-лу (Хэ Люй, эра правления 514—496).
 Согласно гл.31 и 66 «Ши цзи», уские княжичи Гай-юй и Чжу-юн, узнав об убийстве их старшего брата Ляо-вана, вместе с войском сдались Чу. Чуский ван пожаловал им земли в Шу. Согласно же «Цзо чжуань», Янь-юй (он же Гай-юй) бежал в Сюй, а Чжу-юн — в Чжунъу, а лишь в 512 году — в Чу.
 Князь Цао Дао-гун отправился представиться сунскому князю, но тот заточил его в тюрьму. В Цао поставили у власти его младшего брата Е (Шэн-гун, эра правления 514—510). Дао-гун (У) умер в тюрьме в 10 луне, его тело вернули в Цао для похорон.
 Осенью собрался съезд в Ху (город в Чжэн), где обсуждали ситуацию в Чжоу и Лу, присутствовали цзиньский посол Ши Ян, сунский посол Э Ци-ли, вэйский посол Бэй Гун-си, послы Цао, Чжу и Тэн.
 В 10 луне чжуский сановник Чжу-куай бежал в Лу.
 Сторонники клана Цзи Мэн И-цзы и Ян Ху напали на Юнь, и Чжао-гун вынужден был уехать в Ци.
 В 10 луне луский гун поехал в Ци, после чего опять вернулся в Юнь.

См. также

Примечания